Tiana (Italië), een gemeente op het Italiaanse eiland Sardinië
Tiana (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
 Tiana (Disney), een Disneyfiguur